Lori kan avse:

 Lori (provins), provins i Armenien
 Lori (sångare), albansk sångare
 Lorier (primater), familj i ordningen primater
 Loripapegojor